The Dragon (album), een studioalbum dat op naam verscheen van Vangelis.
 The Dragon (Legoland), attractie in parken van Legoland.
 The Dragon (Ocean Park Hong Kong)